«Депортиво Сан-Фернандо» () — испанский футбольный клуб из города Сан-Фернандо, в провинции Кадис в автономном сообществе Андалусия. Клуб основан в 2009 году, гостей принимает на стадионе «Бахиа Сур», вмещающей 12 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 7-е в Сегунде B в сезоне 2012/13.

Статистика сезонов

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Футбольный профиль 

Футбольные клубы Испании
Футбол в Андалусии
Сан-Фернандо (Кадис)